William Marsh (1877–1915) – brytyjski szermierz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1908,1912,1920 oraz 1924 r.